:
 Patrick Demouy (1951) : historien et écrivain français spécialiste du Moyen Âge.
 Vanessa Demouy (1973) : actrice et mannequin française.